Macari puede referirse a:

Geografía 
Distrito de Macari, división administrativa del Perú.
Macari, fraccione del San Vito Lo Capo, Sicilia.

Biografías 
Eblén Macari Graniel, compositor e intérprete mexicano.
Jeanette Macari Graniel, cantante y actriz mexicana.